

Баєво — село, Ардатовський район, Мордовія
 Баєво — село, районний центр, Алтайський край
 Баєво — село, Ічалківський район, Мордовія
 Баєво — присілок, Теньгушевський район, Мордовія